Кошарка на Летњим олимпијским играма 2020. у Токију, Јапан, одиграва се у периоду између 24. јула и 8. августа 2021.

Кошаркашки турнири за мушкарце и жене на Летњим олимпијским играма 2020. у Токију је 20. по реду олимпијски турнир у овом спорту. Такмичење се одржава у периоду између 24. јула и 8. августа, а све утакмице се играју у Арени Саитама супер. 

Учествоваће укупно 12 репрезентација у мушкој и женској конкуренцији подељених у три групе од по четири екипа. По две најбоље пласиране репрезентације из сваке групе наставиће такмичење у четвртфиналу, прави се поредак трећепласираних репрезентација и две боље пласиране иду у четвртфинале, а једна трећепласирана репрезентација ће бити елиминисана као и све четвртопласиране. Титулу бране селекције мушких и женских кошаркашких репрезентација САД.

Што се тиче баскета, Међународни олимпијски комитет одлучио је 2017. да се тај спорт по први пут нађе на овим Олимпијским играма. Мечеви се играју на привремено изграђеном Спортском парку Аоми, а учествују како мушки тако и женски тимови.

Кошарка

Квалификације 
Национални олимпијски комитети могу играти са једним мушким тимом са 12 играча и једним женским тимом од 12 играча.

Мушке квалификације

Женске квалификације 

Дванаест тимова ће се квалификовати за женски турнир. Домаћин и победник Светског првенства 2018. године су се квалификовали. Ове две екипе, међутим, морају играти на претквалификационим и квалификационим турнирима и свака ће заузети једно од квалификационих места са тих турнира. Дакле, док ће два светска квалификациона турнира обезбедити места за три најбоља тима, остала два турнира ће обезбедити места само за најбоље две екипе плус домаћина или победника Светског првенства.

Тимови морају да се квалификују на светским олимпијским квалификационим турнирима путем женског ЕуроБаскета или предолимпијских квалификационих турнира (који сами морају бити квалификовани преко континенталних купова).

</onlyinclude>

Распоред такмичења

Мушки турнир

Прелиминарна рунда

Група А

Група Б

Група Ц 

Д — домаћин турнира

Поредак трећепласираних репрезентација 

 Први меч ће бити одигран 25. јула 2021.
 Правила при класификовању на табели: 1. Освојени бодови, 2. Међусобни скор, 3. Међусобна разлика, 4. Међусобни број датих кошева.

Елиминациона фаза

Коначне позиције

Женски турнир

Прелиминарна рунда

Група А

Група Б

Група Ц 

Д — домаћин турнира

Поредак трећепласираних репрезентација 

 Први меч ће бити одигран 27. јула 2021.
 Правила при класификовању на табели: 1. Освојени бодови, 2. Међусобни скор, 3. Међусобна разлика, 4. Међусобни број датих кошева.

Елиминациона фаза

Коначне позиције

Баскет

Квалификације 
Укупно на такмичењу учествује шеснаест репрезентација (осам у мушкој и осам у женској конкуренцији).

Мушке квалификације 

{| class="wikitable" style="width:900px;"
|-
!Начин квалификовања || Датум || Место одржавања || Бр. тимова || Репрезентација/е
|-
| Домаћин
|
|
|align=center|1
| 
|-
| Светска ранг-листа
|1. новембар 2019.
| Уцуномија
|align=center|3
| РОК
|-
| Мушке квалификације за Олимпијски турнир 2020.
| 26—30. мај 2021.
| Грац
|align=center|3
| 
|-
| Универзалне мушке квалификације за Олимпијски турнир 2020.
| 4—6. јун 2021.
| Дебрецин 
|align=center|1
| 
|-
! Укупно || colspan="2"| || 8 ||
|}

Женске квалификације 

{| class="wikitable" style="width:900px;"
|-
!Начин квалификовања || Датум || Место одржавања || Бр. тимова || Репрезентација/е
|-
| Домаћин
|align=center 
|align=center 
|align=center| 0
| 
|-
| Светска ранг-листа
|1. новембар 2019.
| Уцуномија
|align=center|4
| РОК
|-
| Женске квалификације за Олимпијски турнир 2020.
| 26—30. мај 2021.
| Грац
|align=center|3
| 
|-
| Универзалне женске квалификације за Олимпијски турнир 2020.
| 4—6. јун 2021.
| Дебрецин
|align=center|1
|
|-
! Укупно || colspan="2"| || 8 ||
|}

Распоред такмичења

Мушки турнир

Групна фаза

Елиминациона фаза

Женски турнир

Групна фаза

Елиминациона фаза

Освајачи медаља

Преглед

По дисциплинама

Референце

Спољашње везе 
 Кошарка на званичном сајту Олимпијаде у Токију 
 Баскет на званичном сајту Олимпијаде у Токију 

 
Кошарка на Летњим олимпијским играма
Спортови на Летњим олимпијским играма 2020.
Кошарка у 2021.